Weiz (district), een district in Oostenrijk
 Weiz (stad), de hoofdstad van het gelijknamige district